Criva se poate referi la:

 Localități din România
Criva - localitate din județul Dolj
Criva - localitate din județul Hunedoara
Criva de Jos - localitate din județul Olt
Criva de Sus - localitate din județul Olt

 Localități din Republica Moldova
Criva - comună din raionul Briceni

Vezi și 
 Râul Criva (dezambiguizare)

Toponime românești